El río Cenia (en valenciano riu de la Sènia) es un río costero del este de la península ibérica. Durante la mayor parte de su recorrido marca el límite entre la provincia de Castellón y la de Tarragona (España). Tiene 50 km de longitud y desemboca en el mar Mediterráneo.

Recorrido 
El Cenia nace en los Puertos de Beceite, dentro del término municipal de Puebla de Benifasar, en la comarca del Maestrazgo. Las aguas del río se acumulan posteriormente en el embalse de Ulldecona, situado también en el término municipal de Puebla de Benifasar, a 477 m de altitud. Con una superficie de 116 hectáreas y una capacidad de 11 hm³, es la única obra de regulación del río y está destinado al riego. 

A partir del embalse, el río discurre por zonas de fuertes pendientes, lo que le proporciona una elevada oxigenación, siendo la vegetación muy abundante, lo que contribuye a mantener el hábitat de la vida piscícola. Posteriormente, y antes de llegar a Cenia, existen derivaciones de caudal que abastecen a los regadíos de esta zona, unas 2.360 hectáreas.

Poco antes de Cenia (localidad perteneciente a la provincia de Tarragona), el río alcanza la frontera entre Cataluña y la Comunidad Valenciana; a partir de entonces y hasta su desembocadura, el Cenia sirve de límite fronterizo entre estas dos comunidades autónomas.

A partir de este punto el cauce prácticamente no recibe aportes naturales y la calidad del agua empeora de forma notable. Cerca de la localidad de Alcanar, el río entra en la Plana de Vinaroz y la atraviesa hasta desembocar en el mar Mediterráneo en Sol de Riu.

Véase también 
 Anexo:Ríos de la cuenca del Júcar

Referencias

Bibliografía 
 Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): Plan Hidrológico de cuenca del Júcar. Tomo VI, Anejo Nº4, Sistemas de Explotación, 1997.

Enlaces externos 

 Confederación hidrográfica del Júcar - Sistema Cenia-Maestrazgo

Ríos de la provincia de Castellón
Ríos de la provincia de Tarragona
Ríos de las cordilleras Costero-Catalanas
Vinaroz